Im Dutzend billiger (Cheaper by the Dozen) ist der Titel der folgenden Werke:
 Im Dutzend billiger (Buch), ein 1948 erschienener Roman von Frank Gilbreth, jr. und Ernestine Gilbreth Carey 
 Im Dutzend billiger (1950), Verfilmung des Romans von Walter Lang
 Im Dutzend billiger (2003), Verfilmung des Romans von Shawn Levy